Giust – cognome italiano
 Bruno Giust – politico italiano